Сурновка — название населённых пунктов в России:
 Сурновка — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Сурновка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.